Formule 1 in 2019
 F1 2019 (computerspel)